Генрих Самойлович Генриховский-Амстердам (17 марта 1898, Новы-Сонч — 1 ноября 1937, Москва) — польский коммунистический деятель, с 1923 года — член ЦК Коммунистической рабочей партии Польши. Ранее: в Поале-Цион-Левицах (1918—1921), член Национального секретариата ЦК НПК (1928—1930), член Политбюро ЦК НПК (1933—1934). Журналист и активист Коммунистического Интернационала.

Биография 
Сын еврейского купца Самуила Амстердама. В 1910 году, будучи учеником младших классов средней школы, он вступил в социалистическую молодежную организацию «Промень». В 1914—1916 годах жил в Вене, где был чернорабочим, посещал гимназию, давал частные уроки, работал в кружках самообразования и слушал лекции теоретиков-социалистов. После возвращения в Новы-Сонч был руководителем учебной группы самообразования, а после окончания средней школы снова уехал в Вену изучать химию, что сделало невозможным его призыв в австрийскую армию. Ненадолго арестован за хранение социалистических прокламаций. В конце 1918 года начал учёбу на юридическом и административном факультете Ягеллонского университета, который окончил в 1923 году. Летом 1921 делегат 1-го съезда Красного Интернационала профсоюзов (Профинтерн) (июль 1921, Москва). В том же году вступил в КПРП/КПП. В ноябре-декабре 1922 года участвовал в качестве делегата ЦК КПРП в IV конгрессе Коминтерна в Петрограде и Москве. Осенью 1923 года в качестве представителя Еврейского бюро принял участие во Втором съезде КПРП в подмосковном Болшево. 1923—1927 гг. член Центрального еврейского бюро, а до 1930 г. член Центрального профессионального отдела ЦК КПСС. Делегат КПРП на 5-м конгрессе Коминтерна летом 1924 г. в Москве, участник 3-го конгресса КПРП в январе-феврале 1925 г. под Москвой, 4-й конференции КПРП в ноябре-декабре 1925 г. в Москве, 4-й конгресс КНП (май-август 1927 г. под Москвой), 4-й конгресс красных интернациональных профсоюзов в марте-апреле 1928 г. в Москве, 6-й конгресс Коминтерна летом 1928 г. в Москве, 10-й пленум Исполнительный комитет (ИК) Коминтерна в июле 1929 г., 6-я сессия Центрального совета Красного Интернационала профсоюзов в декабре 1929 г., 11-й пленум Комитета Коминтерна в марте-апреле 1931 г., XII пленум (август-сентябрь 1933 г.), VI съезд НКП осенью 1932 г. под Могилёвом, II пленум ЦК НКП (24 ноября 1933 г.), XIII пленум Комитета Коминтерна в ноябре-декабре 1933 г. и VII съезд Коминтерна в июле-августе 1935 год в Москве.

Во время «Большой чистки», 25 апреля 1937 года, он был арестован органами НКВД в гостинице «Люкс» в Москве, резиденции активистов и функционеров Коминтерна. 1 ноября 1937 года приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни за принадлежность к контрреволюционной организации, расстрелян в тот же день. Кремирован в крематории на Донском кладбище, прах захоронен анонимно. 29 апреля 1955 года реабилитирован Военной коллегией Верховного Совета СССР.

Примечания

Библиография 
 
 Nowa encyklopedia powszechna PWN t. 1, Warszawa 1998.
 Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego t. 1, Warszawa 1978.

Ссылки 
 Сохранившиеся публикации Генриха Генриховского-Амстердама на Polona.pl

Члены ЦК Коммунистической партии Польши
Расстрелянные в Москве
Расстрелянные в РСФСР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Посмертно реабилитированные в СССР